

Persone
 Adolfo Baiocchi (1895-...) – politico italiano
 Claudio Baiocchi (1940-2020) – matematico italiano
 Giorgio Baiocchi (1942) – scacchista italiano
 Giuseppe Baiocchi (1923-2012) – calciatore italiano
 Giuseppe Baiocchi (1950-2013) – giornalista italiano
 Pasquale Baiocchi (1847-1907) – fuochista e patriota italiano
 Pietro Baiocchi (1834-1860) – patriota italiano
 Roberto Baiocchi (1964) - ballerino e coreografo italiano

Altro
 Baiocchi – plurale di baiocco, moneta emessa dal XV secolo al 1865
 Bajocchi – abitanti di Bajardo, in provincia di Imperia
 Villa Baiocchi – villa di stile razionalista sul lungomare di Livorno

Pagine correlate
 Baiocco (disambigua)